Rivière aux Brochets (baie Missisquoi), Saint-Armand (municipalité), MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 04' 15" Nord; 73° 05' 50" Ouest.
Rivière aux Brochets (Lac-Masketsi), Lac-Masketsi (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 05' 22" Nord; 72° 38' 52" Ouest.
Rivière aux Brochets, Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 52° 38' 09" Nord; 63° 48' 44" Ouest.
Rivière aux Brochets (rivière Ashuapmushuan), Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 09' 08" Nord; 73° 08' 33" Ouest.
Rivière aux Brochets Nord, Stanbridge East (municipalité), MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 07' 42" Nord; 72° 55' 25" Ouest.
Réserve écologique de la Rivière-aux-Brochets, Saint-Armand, MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 04' 19" Nord; 73° 05' 17" Ouest.